Eric Garcetti (1971-), un homme politique américain.
 Gil Garcetti (1941-),  du comté de Los Angeles.